В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Енн Кійомура-Хаясі і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Ілана Клосс і Лора Дюпонт 6-2, 6-1.

Сіяні пари 

 Вірджинія Вейд /  Бетті Стов (чвертьфінал)
 Розмарі Казалс /  Кріс Еверт (1-ше коло)

 Енн Кійомура-Хаясі /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Ілана Клосс /  Лора Дюпонт (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International